Amphoe Sai Noi (Thai: ไทรน้อย) is een district van de provincie Nonthaburi in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 7 tambon (gemeentes), te weten:

Sai Noi
Nonthaburi (provincie)